Lindsay kan syfta på följande platser:

Australien 

 Mount Lindesay (berg i Australien, Queensland),

USA 

 Lindsay, Oklahoma, ort, Garvin County, 
 Lindsay, Texas, Cooke County, ort, 
 Lindsay, Nebraska, ort, Platte County, 
 Lindsay, Kalifornien, ort, Tulare County, 
 Lindsay, Texas, Reeves County, ort,